Мисс Вселенная 1993 () — 42-й ежегодный конкурс красоты, проводился 21 мая 1993 года в National Auditorium, Мехико, Мексика. За победу на нём соревновалось 79 претенденток. Победительницей стала представительница Пуэрто-Рико, 19-летняя Даянара Торрес.

Результаты

Места

Полуфинальные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  Топ-6 Финалисток
  Топ-10 Полуфиналисток
 (#) Ранг в каждом туре конкурса

Специальные награды

Топ

Топ-10 
 Колумбия
 Австралия
 Индия
 Испания
 Чешская Республика
 Пуэрто-Рико
 США
 Бразилия
 Финляндия
 Венесуэла

Топ-6 
 Венесуэла
 США
 Австралия
 Пуэрто-Рико
 Индия
 Колумбия

Топ-3 
 Колумбия
 Венесуэла
 Пуэрто-Рико

Судьи 
 Мария Кончита Алонсо — Кубино-венесуэльская певица и актриса.
 Альва Росс Китт — американская горнолыжница и бронзовая медалистка на Чемпионате мира по горнолыжному спорту 1993.
 Марьяна Ван Блариком — Former president of the Hollywood Foreign Press Association.
 Хосе Луис Куевас — Mexican painter and sculptor.
 Памела Дэннис — American fashion designer.
 Гленн Дэниелс — Casting director.
 Кэйко Мацуи — Japanese jazz artist.
 Майкл Дорн — African American actor.
 Лупита Джонс — Мисс Вселенная 1991

Участницы 

  — Alicia Andrea Ramón
  — Dyane Escalona
  — Voni Delfos
  — Rosemary Bruckner
  — Marietta Ricina Sands
  — Sandra Joine
  — Melanie Smith
  — Roxana Arias Becerra
  — Leila Cristine Schuster
  — Rhonda Hodge
  — Lilia Koeva
  — Nancy Ann Elder
  — Pamela Ebanks
  — Savka Pollak
  — Paula Andrea Betancourt Arroyave
  — Catalina Rodriguez
  — Elsa Roozendal
  — Photini Spyridonos
  — Pavlina Baburkova
  — Maria Hirse
 - Odalisse Rodriguez
  — Arianna Mandini Klein

  — Katherine Mendez
  — Kersti Tänavsuu
  — Tarja Smura
  — Veronique de la Cruz
  — Verona Feldbusch
  — Jamila Haruna Danzuru
  — Kathryn Middleton
  — Kristina Manoussi
  — Charlene Gumataotao
  — Diana Galvan
  — Denia Marlen Reyes
  — Emily Lo
  — Zsanna Pardy
  — Maria Run Haflidadóttir
  — Namrata Shirodkar
  — Sharon Ellis
  — Yana Khodyrker
  — Elisa Jacassi

  — Rachel Stuart
  — Yukiko Shiki
  — Yoo Ha-Young
  — Samaya Chadrawi
  — Nathalie dos Santos
  — Lucy Narayanasamy
  — Roberta Borg
  — Danielle Pascal
  — Angelina González
  — Anja Schroder
  — Angelique van Zalen
  — Karly Dawn Kinnaird
  — Luisa Amalia Urcuyo
  — Rhihole Gbinigie
  — Victoria Taisakan Todela
  — Ine Beate Strand
  — Giselle Amelia Gonzales
  — Carolina Barrios
  — Déborah de Souza-Peixoto
  — Melinda Joanna «Dindi» Tanseco Gallardo
  —  (Marzena Wolska)
  — Carla Marisa da Cruz
  — Даянара Торрес (Dayanara Torres)
  — Angelica Nicoara
  — Renagah Devi
  — Eugenia Santana
  — Chamila Wickramesinghe
  — Jean Zhang
  — Danila Faias
  — Johanna Lind
  — Valérie Bovard
  — Chattharika Ubolsiri
  — Rachel Charles
  — Ipek Gumusoglu
  — Michelle Mills
  — María Fernanda Navarro
  — Kenya Moore
  — Cheryl Simpson
  — Milka Yelisava Chulina Urbanich

Примечание

Предварительные оценки 

  Победительница
  1-я Вице-мисс
  2-я Вице-мисс
  Топ-6 Финалисток
  Топ-10 Полуфиналисток

Международное вещание 
Список стран, где транслировался конкурс красоты, с указанием телеканалов:

 : Seven Network
 : TW1
 : América 2
 : ZNS-TV
 : ZBM-TV
 : Star!
 : Unitel
 : БНТ 1
 : CBC Television
 : Canal A
 : Teletica
 : Cyprus Broadcasting Corporation
 : MBC3
 : TCS
 : Star! и Viasat Baltics
 : MTV3
 : Paris Première
 : Das Vierte 
 : ANT1
 : Canal 11
 : TVB Pearl
 : m1
 : Star! Scandinavia и Showtime Scandinavia
 : DD National
 : TVRI
 : RTE One
 : Второй канал
 : Stream
 : Ination TV
 : ABC
 : KBS1

 : Star! и Viasat Baltics
 : LBC и MBC3
 : TV1
 : TVM
 : TV Myanmar
  (host country): TV Azteca 13
 : Star!
 : Televicentro
 : TV2
 : RPC Canal 4
 : ATV
 : GMA Network
 : TVP2
 : RTP1
 : WAPA-TV
 : TVR1
 : Singapore Broadcasting Corporation
 : TVE1
 : RTS
 : Star! Scandinavia и Showtime Scandinavia
 : SF 1
 : CTS
 : BBTV Channel 7
 : NTV
 : Первый национальный канал
 : MBC3
 : BBC One
 : CBS
 : Venevisión
 : VTV1

См. также 
 Мисс Мира 1993
 Мисс Интернешнл 1993

Ссылки 
 Мисс Вселенная 1993
 Beauty pageants Worldwide 
 Jimmy’s Pageant Page

Мисс Вселенная
1993 год в Мексике
События 21 мая
Май 1993 года